

Musica 
 Étienne – primo singolo pubblicato dall'artista francese Guesch Patti, estratto dal suo album di debutto, Labyrinthe

Onomastica
 Étienne – variante del nome proprio di persona Stefano

Persone 
 Bruno Étienne (1937-2009) – sociologo, politologo e islamista francese
 Charles-Guillaume Étienne (1777-1845) – politico francese
 Clifford Etienne (1970) – pugile statunitense
 Derrick Etienne (1996) – calciatore haitiano
 Jackie Étienne (1938) – cestista francese
 Nathalie Étienne (1962) – cestista francese
 Pauline Étienne (1989) – attrice belga
 Roland Étienne (1912-2003) – cestista francese
 Treva Etienne (1965) – attore inglese
 Yoann Etienne (1997) – calciatore francese